Залози в біології — органи, які виробляють той чи інший секрет, зокрема:
 Залози зовнішньої секреції
 Залози внутрішньої секреції
 Залози змішаної секреції
 Залози Монгомері

Інше 
 Залози — село в Львівській області України